Miejscowości w USA:
 Long Beach – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Los Angeles
 Long Beach – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie LaPorte
 Long Beach – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Calvert
 Long Beach – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Pope
 Long Beach – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Harrison
 Long Beach – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Nassau
 Long Beach – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Pacific
Gminy w USA:
 Long Beach (ang. Long Beach Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Ocean
Inne:
 USS „Long Beach” (CGN-9) – amerykański krążownik rakietowy z napędem atomowym
 Grand Prix of Long Beach – tor na którym rozgrywano wyścigi Formuły 1.